Гончуков — фамилия; имеет женскую форму Гончукова.
 Гончуков, Арсений Михайлович (род. 1979) — российский кинорежиссёр, сценарист, продюсер, монтажёр, художник, поэт, журналист.
 Гончуков, Владимир Иванович (1910—1955) — советский кинорежиссёр и сценарист.